Miles Away – gruppo musicale australiano
 Miles Away – singolo di John Foxx del 1980
 Miles Away – singolo dei Winger del 1990, dall'album In the Heart of the Young
 Miles Away – singolo di Madonna del 2008, dall'album Hard Candy